Velika nagrada Kine (službeno: 2017 Formula 1 Heineken Chinese Grand Prix) utrka je bolida Formule 1. Održana je 9. travnja 2017. godine u Shanghaiju, u Kini. To je bila druga utrka sezone 2017.

Sudionici utrke

Na prvom slobodnom treningu, prvo mjesto je zauzeo Max Verstappen u Red Bullu, no trening je ranije prekinut zbog prevelike količine kiše i magle na stazi i zbog nemogućnosti letljenja helikoptera prve pomoći. Drugi slobodan trening u Kini je prekinut zbog istog razloga zbog kojeg se prekidao i prvi slobodan trening, dok je na trećem treningu Sebastian Vettel u Ferrariju bio najbrži.

U subotu na kvalifikacijama najbrži je bio Britanac Lewis Hamilton u Mercedesu. Drugi je bio Vettel s nešto manje od dvije desetinke zaostatka, dok je treći bio Finac Valtteri Bottas, koji je bio sporiji od Vettela jednu tisućinku. Prva kvalifikacijska runda završena je nešto prije određenog vremena jer je Talijan Antonio Giovinazzi u Sauberu razbio bolid na izlasku iz zadnjeg zavoja, pa stoga Verstappen, Romain Grosjean i Jolyon Palmer nisu imali pravu priliku popraviti vrijeme.

Na utrci je slavio Hamilton, što mu je bila 54. pobjeda u Formuli 1. Drugi je bio Vettel, dok se za posljednje mjesto na podiju vodila borba između dva Red Bulla iz koje je kao pobjednik izašao Verstappen. Daniel Ricciardo i Kevin Magnussen osvojili su prve bodove ove sezone, kao i momčad Haas.

Rezultati kvalifikacija

  Romain Grosjean i Jolyon Palmer su dobili kaznu od pet mjesta na gridu zbog nepoštivanja žute zastave u kvalifikacijama. Giovinazzi je dobio kaznu od pet mjesta na gridu zbog promjene mjenjača.

Rezultati utrke

Ukupni poredak nakon 2 od 20 utrka

 Poredak vozača

Poredak konstruktora

 Velika nagrada Australije 2017. - Prošla utrka ← Formula 1 – sezona 2017. → Sljedeća utrka -  Velika nagrada Bahreina 2017.

Izvori

Međunarodna športska natjecanja u Kini
Kina-2017
Kina
Automobilizam u Kini